Boeimeer (Breda), een wijk in Breda
Boeimeer (beek), een stroompje in de Vlaamse gemeente Bonheiden
BSV Boeimeer, een voetbalvereniging in de Haagse Beemden tussen de wijken Asterd en Heksenwiel